|-
| 215201 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215202 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215203 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215204 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215205 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215206 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215207 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215208 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215209 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215210 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215211 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215212 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215213 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215214 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215215 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215216 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215217 - || ||  || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 215218 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215219 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215220 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215221 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215222 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215223 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215224 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215225 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215226 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215227 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215228 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215229 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215230 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215231 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215232 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215233 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215234 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215235 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215236 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215237 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215238 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215239 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215240 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215241 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215242 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215243 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215244 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215245 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215246 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215247 - || ||  || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 215248 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215249 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215250 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215251 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215252 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215253 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215254 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215255 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215256 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215257 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215258 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215259 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215260 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215261 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215262 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215263 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215264 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215265 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215266 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215267 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215268 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215269 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215270 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215271 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215272 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215273 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215274 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215275 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215276 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215277 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215278 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215279 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215280 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215281 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215282 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215283 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215284 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215285 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215286 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215287 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215288 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215289 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215290 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215291 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215292 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215293 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215294 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215295 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215296 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215297 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215298 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215299 - || ||  || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 215300 - || ||  || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|}

 
5